La Pedrera (dt. „Der Steinbruch“) steht für:
 La Pedrera (Rocha), einen Ort in Uruguay
 La Pedrera (Rivera), einen Ort in Uruguay
 La Pedrera (Cerro Largo), auch Caserio La Pedrera genannt, einen Ort in Uruguay
 La Pedrera (Tacuarembó), einen Ort in Uruguay
 La Pedrera (Tamaulipas), einen Ort in Mexiko
 das Casa Milà im Sinne einer abwertenden Alternativbezeichnung

Siehe auch:
 Pedrera (Andalusien)